Jordan Hendry (né le  à Nokomis dans la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Hendry passe quatre ans avec l'université de l'Alaska à Fairbanks dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA). En 2006, alors qu'il n'a jamais été repêché par une équipe professionnelle, il signe un contrat avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et termine la saison avec eux. Agent libre l'été suivant, il signe ensuite un contrat pour deux saisons avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dont les Admirals sont le club-école. En 2008, il signe un nouveau contrat de deux avec Chicago. En 2011, il s'engage avec le HC Lugano, club de première division suisse

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Nanooks de l'Alaska || NCAA || 35 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || -|| -|| - || -
|-
| 2003-2004 || Nanooks de l'Alaska|| NCAA || 36 || 4 || 9 || 13 || 38 || - || -|| -|| - || -
|-
| 2004-2005 || Nanooks de l'Alaska|| NCAA || 3 || 0 || 1 || 1 || 21 || - || -|| -|| - || - 
|-
| 2005-2006 || Nanooks de l'Alaska|| NCAA || 38 || 4 || 10 || 14 || 74 ||- || -|| -|| - || -
|-
| 2005-2006 || Admirals de Norfolk || LAH || 13 || 1 || 4 || 5 || 13 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Admirals de Norfolk || LAH || 80 || 4 || 12 || 16 || 84 || 6 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2007-2008 || IceHogs de Rockford || LAH || 45 || 3 || 4 || 7 || 58 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Blackhawks de Chicago || LNH || 40 || 1 || 3 || 4 || 22 || - || -|| -|| - || -
|-
| 2008-2009 || Blackhawks de Chicago || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- || -|| -|| - || -
|-
| 2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH || 53 || 3 || 6 || 9 || 45 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Blackhawks de Chicago || LNH || 43 || 2 || 6 || 8 || 10 ||15 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2010-2011 || Blackhawks de Chicago || LNH || 37 || 1 || 0 || 1 || 4 ||- || -|| -|| - || -
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 10 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || -|| -|| - || -
|-
|2011-2012 || HC Lugano || LNA || 29|| 1|| 9|| 10|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Admirals de Norfolk ||LAH || 62 || 2 || 9 || 11 || 63 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Ducks d'Anaheim || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Straubing Tigers || DEL || 38 || 4 || 13 || 17 || 99 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || AIK IF || Allsvenskan || 51|| 2||10 ||12 ||46 || 10||1 || 2||3 ||10

| 131 || 4 || 9 || 13 || 40 ||15 ||0 ||0 ||0 ||2

Références 

Naissance en février 1984
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Nanooks de l'Alaska
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HC Lugano
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Ducks d'Anaheim
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur de l'AIK IF
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché